Ureš (z německého Ulrich) může označovat:
příjmení
 Eduard Ureš (1904–1992) – český generál a skaut
 Libuše Urešová (1925–2006) – česká historička umění

místní název
 Horní Ureš – zaniklá osada v okrese Český Krumlov